Данієла Ріф (29 травня 1987, Золотурн) — швейцарська тріатлоністка.
 ВЕС Горнс-Ріф 3 — данська офшорна вітрова електростанція.
 Реакція імунофлюоресценції, РІФ (англ. immunofluorescence reaction) — один із методів мікробіологічної діагностики інфекційних хвороб.
 ВЕС Горнс-Ріф (дан. Horns Rev) — данська офшорна вітрова електростанція, споруджена в 2002 році у Північному морі біля мису Блавандс .
 ВЕС Горнс-Ріф 2 (дан. Horns Rev Havmøllepark) — данська офшорна вітрова електростанція, введена в експлуатацію у 2009 році в Північному морі .
 Ер-Риф, Ер-Ріф або просто Риф (Ріф) — гірський хребет на півночі Марокко.